A Distinguished Service Cross (D.S.C.) (em português, "Crucifixo para Serviço Significativo") é uma condecoração militar para coragem. Direfentes versões existem em diferentes países.

 Distinguished Service Cross (Austrália)
 Distinguished Service Cross (Reino Unido)
 Distinguished Service Cross (Estados Unidos da América)

Desambiguação